Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunde für die Hawaii Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen acht Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. November 2016 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2016
Tennisturnier in Honolulu
Sportveranstaltung in Australien und Ozeanien